Der Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. ist ein Fachverband, der die politischen und wirtschaftlichen Interessen der deutschen Kälteanlagenbauer vertritt. Er hat seinen Sitz in Bonn im Josef-Biber-Haus.

Wirken 
Die IKK Messe - Wirtschafts- und Informationsdienste GmbH veranstaltet mit dem VDKF e. V. als ideellem Träger die IKK – Internationale Fachmesse Kälte, Klima, Lüftung. Damit verbindet der VDKF e. V. als Wirtschaftsverband kleinere und mittlere Unternehmen des Anlagenbaus mit der herstellenden Industrie. Der VDKF versorgt seine rund 1.200 Mitgliedsbetriebe mit branchenrelevanten und betriebswirtschaftlichen Informationen und unterstützt sie durch ein Dienstleistungen, Seminare und Versicherungen.

Die nationale Umsetzung der europäischen Verordnungen und Normen, z. B. EG-VO 842/2006 (F-Gase-VO), EG-VO 2037/2000, DIN EN 378, oder die Chemikalien-Ozonschichtverordnung (ChemOzonSchichtV), stellt die Betreiber von Kälte- und Klimaanlagen und die Kälte-Klima-Fachbetriebe vor neue Aufgaben. Dazu zählen u. a. umfangreiche Leckagekontrollen, Emissionsreduzierung, Energieeffizienz, Wartungsaufgaben, Protokollpflichten und die Erfassung direkter und indirekter Emissionen. Der VDKF hat hierfür die Branchensoftware VDKF-LEC Leakage and Energy Control entwickelt.

Der VDKF sammelt Daten und Informationen aus der Branche in Form von Kältemittelstatistiken, Emissionsdaten, Klimabilanzen, Ozonbelastungsbilanzen, CO2-Äquivalente, Daten zur Energieeffizienz.

Der Verband ist Mitglied im DIN-Normenausschuß Kälte, Forschungsrat Kältetechnik e. V. und
Kompetenz-Arbeitskreis Wärmepumpen-Kälteanlagenbauer.

Weblinks 
 Offizielle Website

Verein (Bonn)
Kältetechnik
Klimatechnik
Lüftungstechnik
Fachverband
Wirtschaftsverband (Deutschland)
Wikipedia:Gründungsdatum ungeklärt